Skytte ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Skytte (1614–1683), schwedischer Diplomat, Politiker und Sprachwissenschaftler
 Carl Gustaf Skytte (1647–1717), schwedischer Offizier im Großen Nordischen Krieg
 Johan Skytte (1577–1645), schwedischer Politiker
 Karl Skytte (1908–1986), dänischer Politiker (Venstre), Mitglied des Folketing
 Sammy Skytte (* 1997), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Skytteanische Professur